Murias puede referirse a:
 Murias de Rechivaldo, localidad del municipio de Astorga, provincia de León.
 Las Murias, localidad del municipio de Cabrillanes, provincia de León.
 Murias de Paredes, localidad y municipio de la provincia de León.
 Murias de Pedredo, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza, provincia de León.
 Murias de Ponjos, localidad del municipio de Valdesamario, provincia de León.
 Murias (Zamora), localidad del municipio de Trefacio, provincia de Zamora.
 Murias (Aller), parroquia del concejo de Aller, Asturias.
 Murias (Candamo), parroquia del concejo de Candamo, Asturias.
 Murias (Navia de Suarna), localidad de la parroquia de Rao, en el concejo de Navia de Suarna.
 Muria (minería romana), amontonamiento de cantos rodados procedentes de las explotaciones mineras romanas.